Švýcarská hokejová liga - sezóna 1993/1994 byla 56. ročníkem této soutěže. Vítězem se stal už podruhé za sebou tým EHC Kloten. Do National League B sestoupil tým EHC Olten.

Tabulka Základní části

Play Off

Čtvrtfinále 

Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 3:0 na zápasy (8:2, 6:5, 10:1)
EV Zug - SC Bern 3:3 na zápasy (4:3, 0:5, 4:2, 0:8, 2:1 SN)
HC Lugano - HC Ambrì-Piotta 3:2 na zápasy (2:3, 4:1, 6:3, 1:2 PP, 4:1)
EHC Kloten - HC Davos 3:1 na zápasy (2:3, 5:0, 7:1, 5:4)

Semifinále 

Fribourg-Gottéron - EV Zug 3:1 na zápasy (7:5, 4:5, 9:3, 7:3)
EHC Kloten - HC Lugano 3:1 na zápasy (5:3, 2:5, 2:0, 5:2)

Finále 

Fribourg-Gottéron - EHC Kloten 1:3 na zápasy (4:5, 4:1, 2:4, 2:6)

Baráž 
EHC Olten - EHC Biel 2:3 na zápasy (3-2, 7-2, 3-7, 4-10, 3-4)
EHC Olten sestoupil do National League B

Reference 

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1993
Lední hokej v roce 1994